Une belle garce est le titre d'une roman de Charles-Henry Hirsch paru en 1925.

Il a donné lieu a deux adaptations cinématographiques françaises :
 Une belle garce de Marco de Gastyne en 1931 ;
 Une belle garce de Jacques Daroy en 1948.